Sattmann ist der Familienname folgender Personen:

 Josef Sattmann (1947–2019), deutscher Fußballspieler
 Peter Sattmann (* 1947), deutscher Schauspieler und Musiker